Girmont ist der Name zweier Orte im Département Vosges, Frankreich:

 Girmont, Ortsteil der Commune nouvelle Thaon-les-Vosges
 Girmont-Val-d’Ajol, Gemeinde

Girmont ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard de Girmont (1758–1834), französischer Trappist, Prior, Abt und Klostergründer